Kino „Kosmos” w Kaliszu
 Kino „Kosmos” w Katowicach
 Kino „Kosmos” w Lublinie
 Kino „Kosmos” w Szczecinie